Eichelburg bezeichnet:

 Eichelburg (Roth), Ortsteil von Roth, Mittelfranken
 Trávník (Osice) (Eichelburg), Ortsteil von Osice, Tschechien

Siehe auch:
Aichelburg
Eichelberg